Lipatti:
 Dinu (Constantin) Lipatti (1917, București  1950, Geneva), un pianist, compozitor și pedagog român
 Strada Dinu Lipatti din Chișinău, află în sectorul Botanica

Nume de familie românești
Nume de familie grecești